Název Lovětín má více sídel:
 Lovětín (Batelov), část obce Batelov v okrese Jihlava
 Lovětín (Jarošov nad Nežárkou), část obce Jarošov nad Nežárkou v okrese Jindřichův Hradec
 Lovětín (Míčov-Sušice), osada u Prachovic v okrese Chrudim, viz též Lovětínská rokle, Lovětínský rybník, Lovětínský potok

vodní toky
 Lovětínský potok – existuje více vodních toků téhož jména

Externí odkazy